het mengen van beslag, eieren enz, zie: garde
een voetbalterm, zie: klutsen (voetbal)
koppelen bij een auto